Ute är ett släkte av svampdjur. Ute ingår i familjen Grantiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kalksvampar